Pasatiempo puede referirse a:

Ocio
 Un pasatiempo realizado en forma habitual también puede ser denominado afición;
 Un pasatiempo  puede referirse a un puzzle, a un juego de ingenio, así como al conocimiento del lenguaje y a la resolución de problemas espaciales, etc. 

 En geografía
 Pasatiempo (California), población estadounidense del estado de California;
 Parque del Pasatiempo, parque monumental de la localidad española de Betanzos.